

Niemcy 
 Randow – dzielnica Demmina
 Randow – dzielnica Wittstock/Dosse
 Randow – rzeka, dopływ Wkry
 Randow – dawny powiat

Osoby  
 Fritz Randow – niemiecki perkusista
 Norbert Randow – niemiecki tłumacz

Inne 
 Randow

Zobacz też 
 Rando
 Uecker-Randow
 Uecker-Randow-Tal